La Peugeot 2008 est un véhicule de type crossover urbain qui désigne :
 La Peugeot 2008 I, produite depuis 2013, commercialisée en Europe de 2013 à 2019.
 La Peugeot 2008 II, commercialisée depuis .

Homonymie
2008
Homonymie d'automobile